Plaats in Indonesië
 Sungai Durian (Lamposi Tigo Nagari), een plaats in het bestuurlijke gebied Payakumbuh in de provincie West-Sumatra
 Sungai Durian (Patamuan), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Pariaman in de provincie West-Sumatra